Себонку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Боэн-ан-Вермандуа. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02703.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1079 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 648 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 452 были экономически активными, 196 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 452 активных жителей работали 368 человек (213 мужчин и 155 женщин), безработных было 84 (43 мужчины и 41 женщина). Среди 196 неактивных 50 человек были учениками или студентами, 65 — пенсионерами, 81 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Себонкур

Коммуны департамента Эна